Герман Клейн ():
 Клейн, Герман Йозеф (1844—1914) — немецкий астроном и метеоролог.
  — британский музыкальный критик.